Die Singapur Super Series 2012 fand vom 19. bis zum 24. Juni 2012 in Singapur statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar. Es war das sechste Turnier der BWF Super Series 2012.

Austragungsort 
Singapore Indoor Stadium

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Sho Sasaki
  Lee Hyun-il
  Kenichi Tago
  Simon Santoso
  Du Pengyu
  Nguyễn Tiến Minh
  Taufik Hidayat
  Son Wan-ho

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Jiang Yanjiao
  Juliane Schenk
  Sung Ji-hyun
  Cheng Shao-chieh
  Tai Tzu-ying
  Bae Yeon-ju
  Sayaka Sato
  Gu Juan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong
  Mohammad Ahsan / Bona Septano
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu
  Hong Wei / Shen Ye
  Naoki Kawamae / Shoji Sato
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Bao Yixin / Zhong Qianxin
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Shintaro Ikeda / Reiko Shiota
  He Hanbin / Bao Yixin
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta
  Shoji Sato / Shizuka Matsuo
  Muhammad Rizal / Debby Susanto

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2012
2012